Доленга (герб) (пол. Dołęga) — родовий герб, яким користувалися більш ніж 500 родів Білорусі, України, Литви і Польщі. 
 Тадеуш Доленга-Мостович (пол. Tadeusz Dołęga-Mostowicz, псеводнім Т. М.; *10 серпня 1898, Окуневе (нині — Вітебська область) — †22 вересня 1939, Кути) — польський письменник, журналіст, сценарист.
 Доленґа (Малопольське воєводство), Доленґа (пол. Dołęga) — село в Польщі, в гміні Щурова Бжеського повіту Малопольського воєводства. 

 Марчін Доленга (пол. Marcin Dołęga, нар. 18 липня 1982 у Лукові) – польський штангіст, бронзовий олімпійський призер.